Tasov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Tasov, Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou
 Tasov, Gemeinde im Okres Hodonín; siehe Tasov nad Veličkou
 Tasov, Ansiedlung in der Gemeinde Liběšice u Žatce, Okres Louny

Siehe auch:
 Tašov